Die 204. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
   204. Division (3. Königlich Württembergische)
  204ª Divisione costiera (Königreich Italien)
  204. motorisierte Schützendivision (Sowjetunion)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern